Ctimene plagiata är en fjärilsart som beskrevs av Walker 1864. Ctimene plagiata ingår i släktet Ctimene och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
plagiata